Osoby o tym nazwisku:
 Usmon Yusupov – radziecki i uzbecki polityk
 Utkir Yusupov – uzbecki piłkarz